Iemeline est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Емелин :
 Alekseï Iemeline (1986-) joueur de hockey sur glace russe ;
 Anatoli Iemeline (1964-) joueur et entraîneur de hockey sur glace russe ;
 Sergueï Iemeline (1991-) joueur de hockey sur glace russe ;
 Vassili Iemeline (1976-), joueur d'échecs russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe